Németország
Schluchsee, település Baden-Württembergben
Schluchsee, tó Fekete-erdő hegyvidéken